Андреас Зак Шипанга (; 26 октября 1931, Ондангва, подмандатная Юго-Западная Африка — 10 мая 2012, Уухехе, Ошикото, Намибия) — намибийский борец за независимость и государственный деятель, председатель Переходного Правительства Национального Единства Юго-Западной Африки (Намибии) (1987, 1988).

Биография 

В 1952 г. получил педагогическое образование, дальнейшее образование ему получить не удалось из-за действия в ЮАР режима апартеида. В 1957 г, присоединился к народной организации Овамболенда, предшественницы СВАПО. В 1959 г. стал лидером партии.

В 1960 г. вернулся в Юго-Западную Африку, однако в 1963 г. был вынужден её покинуть, являлся представителем СВАПО в Заире, а в 1964—1969 гг. в Египте. В 1970—1976 гг. — секретарь СВАПО по вопросам информации. В 1970 г. выступил с критикой руководства движения, обвинив его в коррупции и расхищении пожертвований. Этот демарш впоследствии получил название «Восстания Шипанга». В 1976 г. он и его сподвижники были арестованы в Замбии, и в течение двух лет политик находился в заключении без решения суда.

После своего освобождения в 1978 г. он эмигрировал в Великобританию, подданной которой была его жена. В том же году он вернулся на родину и сформировал демократическую партию СВАПО D. В составе переходного правительства национального единства, сформированного незадолго до объявления независимости, занимал пост министра горнорудной промышленности, энергетики, охраны природы и туризма, торговли и промышленности.

В 1987 и 1988 гг. — председатель переходного правительства национального единства. Однако после того как в 1989 г. на первых парламентских выборах после обретения независимости СВАПО D не удалось получить ни одного места в парламенте, политик принял решение уйти из политики. Его партия была распущена в 1991 г.

Источники 
 https://archive.is/20121220013847/http://www.namibian.com.na/news/full-story/archive/2012/may/article/shipanga-a-complete-leader-matjila/
 https://archive.is/20130221040735/http://www.namibian.com.na/news-articles/national/full-story/archive/2012/may/article/liberation-pioneer-dies/

Премьер-министры Намибии
Революционеры Намибии